Pedro de Camargo (Piracicaba, 7 de maio de 1878 – São Paulo, 11 de outubro de 1966) foi um educador e divulgador espírita brasileiro. Os seus trabalhos na área da Educação são até hoje referência sobre o assunto. Adotou o pseudônimo de Vinícius e por mais de cinqüenta anos serviu ao movimento espírita brasileiro, sendo considerado um de seus expoentes no estado de São Paulo.

Biografia 
Filho de Antônio Bento de bento

e Sebastiana do Amaral Camargo, era o quarto dos cinco filhos do casal. Foi educado num colégio de orientação Metodista de Piracicaba. A diretora do educandário, a missionária estadunidense Martha H. Watts, foi uma das suas professoras e dela o jovem Camargo recebeu os primeiros ensinamentos sobre os Evangelhos, que o encantariam e de onde retirou inspiração para os seus futuros escritos. A essa educadora, dedicaria belo agradecimento por motivo de sua morte nos EUA, referindo:

"Eu bem me lembro que perto de Miss Watts ninguém era capaz de mentir ou dissimular; as traquinadas e travessuras, escondidas cautelosamente, eram-lhe fielmente narradas quando nos interpelava, tal o império que sobre nós sabia exercer, sem jamais usar para isso de outro meio que não a força do bem e o devotamento com que praticava seu sagrado sacerdócio. Muito lhe deve a sociedade piracicabana; muito lhe devem seus ex-alunos; muito lhe devo eu. Os princípios salutares de moral que ministrou-me, assim como os conselhos elevados que me dispensou com tanto carinho e solicitude durante minha infância, repercutem-me ainda na alma como uma voz amiga que me dirige os passos, e por isso, ao saber que ela não mais vive na Terra, rendo-lhe este preito de homenagem, simples e singelo, porém sincero e verdadeiro, como que desfolhando sobre a campa da querida mestra, pétalas humildes que em seguida o vento arrebatará, mas cujo tênue perfume chegará até ela, levando-lhe o penhor de minha gratidão pelo muito que de suas benfazejas mãos recebi."

O seu pai faleceu quando Pedro era ainda muito novo, obrigando-o a trabalhar desde cedo para auxiliar a família. Ingressou no comércio trabalhando com os irmãos mais velhos. Depois de algum tempo decidiu abrir sua própria casa comercial, "O Garrafão". Obteve êxito e após algum tempo mudou o nome da loja para "Duas Âncoras". Teve uma vida econômica confortável e auxiliava a todos que batiam à sua porta.

Desposou D. Elisa Runcke, que veio a falecer muito cedo, deixando uma filha, Martha, nome dado em homenagem à educadora.

Desposou em segundas núpcias D. Messiota de Campos Pereira, de Juiz de Fora, com quem teve mais cinco filhos, um homem e quatro mulheres.

Pedro de Camargo foi presidente da Sociedade de Cultura Artística de Piracicaba, vereador pelo extinto Partido Republicano. Como não demonstrava atração pela política, pediu, e foi atendido pelo partido, para abandonar o cargo.

Contato com o Espiritismo 
Em 1904 é fundado o centro espírita Fora da Caridade não há Salvação, a primeira instituição espírita da cidade. Um ano mais tarde, Vinícius se interessa pelo espiritismo e ali encontrou resposta para as pergunta que lhe rondavam a mente. A partir daí, e por quase trinta anos, Pedro de Camargo trabalhou na divulgação do Espiritismo em sua região. Adotou o pseudônimo de Vinícius.

Em 1938 mudou-se para São Paulo, assumiu a presidência da União Federativa Espírita Paulista, fundou com seu confrade Thietre Diniz Cintra uma escola de evangelização para jovens e crianças.

Trabalho de divulgação 
No ano de 1939, foi convidado para ser um dos diretores do Programa Radiofônico Espírita Evangélico do Brasil, por meio do qual pode continuar seu trabalho de divulgação da Doutrina Espírita.

Em 1940, é fundada a Rádio Piratininga pela União Federativa Espírita Paulista e Vinícius é eleito diretor-superintendente auxiliando em seus trabalhos até o ano de 1942.

Realizava, todos os domingos pela manhã, na sede da Federação Espírita do Estado de São Paulo, as "Tertúlias Evangélicas" que chamavam a atenção do público pela intimidade com os conteúdos evangélicos.

Em março de 1944 a Federação Espírita do Estado de S. Paulo lança “O Semeador” órgão de divulgação da entidade. Mais uma vez, o prestígio de que gozava Vinícius fá-lo ocupar o cargo de diretor-gerente servindo esse órgão por mais de uma década.

Também escrevia para o Reformador, órgão da Federação Espírita Brasileira.

União e unificação 
Em 1949, é realizada no Rio de Janeiro, o II Congresso Espírita Pan-americano que reuniu diversas instituições espíritas. Nessa ocasião as instituições espíritas brasileiras conseguiram realizar o sonho da Unificação através do Pacto Áureo, fundando o Conselho Federativo Nacional em 5 de outubro de 1949. Vinícius foi um dos signatários e, a pedido do então presidente da Federação Espírita Brasileira, faz a prece de encerramento das atividades.

Trabalho 
O grande sonho de Vinícius sempre foi uma instituição educacional espírita. E ele consegue realiza-lo quando funda o "Instituto Espírita de Educação" e, mais tarde, o "Externato Hilário Ribeiro" fazendo parte da direção das duas instituições e auxiliando-as até 1962.

Vinícius era grande orador espírita e era muito requisitado pelas casas espíritas da capital paulista e região. Desenvolveu também atividades no campo da assistência social, não obstante acreditasse que o trabalho de iluminação de consciências viesse em primeiro plano.

Obra 
 Em torno do Mestre
 Na Seara do Mestre
 Nas Pegadas do Mestre
 Na Escola do Mestre
 O Mestre na Educação
 Em Busca do Mestre

Atualmente, livros supostamente assinados pelo Espírito de Pedro de Camargo (sob o pseudônimo Vinicius) tem sido publicados pela médium Eliane Macarini.

Bibliografia 
 GODOY, Paulo Alves; LUCENA, Antônio. Personagens do Espiritismo (2ª ed.). São Paulo: Edições FEESP, 1990.
 GODOY, Paulo Alves Grandes Vultos do Espiritismo(2ª ed.).São Paulo:Edições FEESP,1990.

Ligações externas 
 
 

Escritores espíritas do Brasil
Espíritas do Brasil